Benito Juárez ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

*Municipio Benito Juárez (Guerrero)
Municipio Benito Juárez (Quintana Roo)
Municipio Benito Juárez (Sonora)
Municipio Benito Juárez (Tlaxcala)
Municipio Benito Juárez (Veracruz)
Municipio Benito Juárez (Zacatecas)